Фредерик IX (; 11. март 1899 — 14. јануар 1972) је био краљ Данске од 1947. до смрти 1972. године. За време његове владавине дошло је до значајних промена у краљевини Данској.

Рођен је као најстарији син данског краља Кристијана X и Александрине од Мекленбург-Шверина. Војну каријеру је започео у морнарици (уместо у копненој војсци како је то био обичај) и напредовао до чина адмирала.

Верио се 1921. године са принцезом Олгом од Данске и Грчке, међутим веридба је отказана. Олга се удала за југословенског кнеза Павла, а престолонаследник Кристијан се 24. маја 1935. оженио принцезом Ингрид од Шведске. Са њом је добио тоје деце:
 Принцезу Маргарету (рођена 1940)
 Принцезу Бенедикту, (рођена 1944)
 Принцезу Ану-Марију, (рођена 1946), удату за грчког краља Константина II

Пошто није имао синова, престолонаследник је био његов брат Кнуд. Међутим 1953. донесен нови закон о наслеђивању престола који омогућава да женској деци да наследе престо уколико краљ нема законитих синова. Тиме је Фрдрихова најстарија ћерка постала наследница престола, после његове смрти краљица. Прехладио се док је држао говор поводом Нове 1972. године. Умро је 14. јануара 1972. Сахрањен је у порти катедрале Роскилде.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1899.
Умрли 1972.
Краљеви Данске
Витезови подвезице
Адмирали